Лас Примаверас има више значења:

 Лас Примаверас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Примаверас (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Примаверас, Ла Палапа Бланка (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Примаверас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Примаверас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Примаверас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Примаверас, Инвернадеро (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Примаверас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Примаверас (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Примаверас (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику